Het wereldkampioenschap superbike van Salzburg 1995 was de zesde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1995. De races werden verreden op 9 juli 1995 op de Salzburgring nabij Salzburg, Oostenrijk.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1995
Salzburg